« Olympiéion » est un terme désignant un temple grec dédié à Zeus Olympien.
 Olympiéion d'Athènes ;
 Temple de Zeus Olympien à Olympie ;
 Olympiéion d'Agrigente.

Voir aussi 
 Temple de Zeus à Olympie